Алексе́й Ю́рьевич Васи́льев:
 Васильев, Алексей Юрьевич (род. 1977) — российский баскетболист и тренер.
 Васильев, Алексей Юрьевич (род. 1987) — российский футболист.